Marie Amálie Rakouská (Maria Amalia Josephe Johanna Katharina Theresia; 17. října 1780, Florencie – 25. prosince 1798, Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně a princezna.

Život 
Byla dcerou císaře Leopolda II. a jeho manželky Marie Ludoviky Španělské. Narodila se ve Florencii, kde byl její otec v letech 1765-1790 velkovévodou. Její otec byl synem císařovny Marie Terezie a její matka byla dcerou Karla III. Španělského. Byla pojmenována podle své babičky z matčiny strany, královny Marie Amálie Saské.

Měla šťastné dětství, obklopena svými mnoha sourozenci. Jako její sourozenci dostávala jinou výchovu než jiné královské děti v té době. Měly zvýšenou rodičovskou péči a méně služebných, učily se životu jednoduchému, přirozenému a skromnému. Zemřela ve věku 18 let.

Tituly a oslovení 
 17. října 1780 - 20. února 1790: Její královská Výsost arcivévodkyně Marie Amálie Rakouská, princezna toskánská
 20. února 1790 - 25. prosince 1798: Její královská Výsost arcivévodkyně Marie Amálie Rakouská, královská princezna uherská a česká

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Arcivévodkyně
Rakouské princezny
Narození v roce 1780
Narození 17. října
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1798
Úmrtí 25. prosince
Úmrtí ve Vídni
Ženy